

Sigle
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel Settore Agricolo e Forestale, un ente pubblico della Regione Toscana

Geografia
Arsia, comune croato
Arsia Mons, un vulcano su Marte